Славянорусский язык:
 Русский извод церковнославянского языка.
  — украинско-белорусская книжная форма литературного языка.

См. также 
 Славяносербский язык.